Burcy kan syfta på:
 Burcy, Calvados
 Burcy, Seine-et-Marne